(5011) Птах () — околоземный астероид из группы аполлонов, который характеризуется вытянутой орбитой, из-за чего, в процессе своего движения вокруг Солнца, он пересекает не только орбиту Земли, но и орбиту Марса. Астероид был открыт 24 сентября 1960 года датскими астрономами К. Й. ван Хаутеном, Ингрид ван Хаутен-Груневельд и Томом Герельсом в Паломарской обсерватории и назван в честь Птаха, древнеегипетского бога-Творца, создателя Вселенной и покровителя ремесленников. Диаметр астероида - около 1,8 км.

За последние три столетия с 1900 по 2100 годы астероид будет 15 раз сближаться с Землёй до расстояния менее 30 млн км. Ближайшее такое сближение состоялось 21 января 2007 года (29,6 млн км), а следующее случится в 2027 году (28,6 млн км).

См. также 
 Список астероидов (5001—5100)
 Классификации малых планет
 Список астероидов, пересекающих орбиту Земли
 Список астероидов, пересекающих орбиту Марса

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, пересекающие орбиту Земли
Астероиды, пересекающие орбиту Марса
Названия астероидов из египетской мифологии